Dmitri Uljanow () ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Borissowitsch Uljanow (* 1972), russischer Schauspieler 
 Dmitri Iljitsch Uljanow (1874–1943), russischer Revolutionär; Lenins jüngerer Bruder 
 Dmitri Sergejewitsch Uljanow (* 1983), russischer Skirennläufer